Die Volleyball-Europameisterschaften sind vom europäischen Volleyballverband CEV veranstaltete Turniere zur Ermittlung des Europameisters der Frauen und Männer. Für Kleinstaaten gibt es eigene Turniere.

Männer

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Frauen

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 EM-Übersicht beim DVV
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1948